La província d'Astracan (en rus Астраха́нская о́бласть, Astrakhànskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Província d'Astracan